

Voci correlate
 Campionati mondiali di nuoto 2005

Collegamenti esterni